Jeremias — personagem da Bíblia, autor do Livro de Jeremias e do Livro das Lamentações
 Livro de Jeremias — livro do Antigo Testamento da Bíblia, sobre o profeta Jeremias
 Jeremias (comuna) — comuna no Haiti
 Jeremias (personagem) - Personagem de histórias em quadrinhos criado por Maurício de Sousa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos